Maliniec ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Maliniec (Babiak), Dorf in der Gmina Babiak in der Woiwodschaft Großpolen
 Maliniec (Potok Wielki), Dorf in der Gmina Potok Wielki in der Woiwodschaft Lublin
 Maliniec (Radowo Małe), deutsch Höckenberg, Dorf in der Gmina Radowo Małe in der Woiwodschaft Westpommern